Willisville può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:
Willisville – città dell'Arkansas
Willisville – villaggio dell'Illinois
Willisville – comunità della Virginia